Илчев — фамилия; имеет женскую форму Илчева.
 Илчев, Иван (род. 1953) — болгарский историк, ректор Софийского университета в 2008—2015 годы, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Болгарской академии наук с 2012 года.
 Илчев, Пётр — болгарский языковед, палеославист, славист и индоевропеист.
 Илчев, Стефан — болгарский языковед, специалист по болгарской антропонимике и лексике.